Edwin Ernest Salpeter - um astrônomo austro-australiano-americano
11757 Salpeter - um asteróide da cintura principal
Greta Salpeter - um dos integrantes do The Hush Sound, banda americana de rock alternativo

Desambiguações de sobrenomes